Eleunte – demo dell'antica Attica
 Eleunte – colonia greca del Chersoneso Tracico